L’écarlate est une couleur, nuance du rouge. Ce nom peut aussi désigner :
 L'Écarlate, une maison d'édition fondée par Jérôme Martin (1993-) ;
 Écarlate, une bande dessinée de Éric Omond et Rôcé (2005-2006) ;
 Le plan Vigipirate niveau écarlate ;
 L’Huissier du bâton écarlate () est le titre de l'huissier de l'Ordre du Bain.

Voir aussi